Болгатово — деревня в Опочецком районе Псковской области России. 

Входит в состав Болгатовской волости.

География 
Расположена к северо-востоку от города Опочка (в 22 км) и волостного центра деревни Лаптево (в 10 км).

Население

История 
В деревне расположена братская могила воинов Советской Армии, «погибших в 1944 году при освобождении Псковщины от немецко-фашистских захватчиков». На могиле установлен памятник в виде скульптуры солдата в рост, одетого в шинель, в каске и с автоматом на груди. У постамента доска с надписью «Вечная слава героям, павшим в боях за независимость нашей Родины» и щит с фамилиями погибших..

С 1995 до 2005 года деревня была административным центром Болгатовской волости, но после её слияния с упразднённой Любимовской волостью с центром в д. Лаптево, центр объединённой Болгатовской волости был переведён в Лаптево.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района